Le Real Noorderwijk est un club de futsal belge basé à Herselt et évoluant en  division belge.

Histoire

Palmarès

Effectif

Notes et références

Notes

Références 

Herselt
Club sportif dans la province d'Anvers
Sport à Herselt